(né en 1980), musicien et compositeur finlandais
 Brian Hamalainen (né en 1989), joueur danois de football
 Eduard Hämäläinen (né en 1969), athlète finlandais spécialiste du décathlon
 Erik Hämäläinen (né en 1965), joueur finlandais de hockey sur glace
 Helvi Hämäläinen (1907–1998), auteur finlandais
  (1942–2008), biographe finlandais, rédacteur de magazine
 Kalevi Hämäläinen (1932–2005), skieur finlandais de fond, médaillé olympique
 Kalevi Hämäläinen (1931–), joueur finlandais de hockey sur glace
 Kasper Hämäläinen (né en 1986), joueur finlandais de football
 Kyösti Hämäläinen (né en 1945), pilote finlandais de rallyes
 Marja-Liisa Hämäläinen (née en 1955), skieuse finlandaise de fond
 Niko Hämäläinen (né en 1997), footballeur finlandais
 Pentti Hämäläinen (1929–1984), boxeur finlandais
 
  (né en 1948), professeur finlandais de mathématiques
 Sirkka Hämäläinen (né en 1939), économiste finlandais, gouverneur de la Banque de Finlande
  (1922–2008), acteur finlandais
 Väinö Aleksanteri Hämäläinen (1876– 1940) artiste peintre, graphiste et illustrateur finlandais.